Köpf oder Koepf ist

der Familienname folgender Personen:
 Alfred Köpf (* 1928), deutscher Unternehmer und Politiker
 Bruno Köpf (1929–2020), deutscher Eishockeyspieler
 Doris Schröder-Köpf (* 1963), deutsche Journalistin und Autorin

 Georg Köpf (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gerhard Köpf (* 1948), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Hannah Köpf (* 1980), deutsche Liedermacherin und Jazzsängerin
 Hans Köpf (1914–1978), deutscher Politiker
 Hans Koepf (1916–1994), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Leonhard Köpf (1914–1978), deutscher Landrat
 Maria Köpf (* 1962), Filmproduzentin und Geschäftsführerin

 Simon Köpf (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Köpf (* 1941), deutscher Kirchenhistoriker und Hochschullehrer

ein Ortsname:
 Köpf (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Köpfer
 Kopfer